Влади́мир Бабу́ров:

 Бабуров, Владимир Иванович — российский менеджер, генеральный директор ЗАО «ВНИИРА-Навигатор» (Санкт-Петербург).
 Бабуров, Владимир Филиппович (1946—2020) — российский скульптор.